Американское энтомологическое общество () — основанное 1 марта 1859 года (изначально как Энтомологическое общество Филадельфии) старейшее непрерывно действующее энтомологическое общество в Западном Полушарии и одно из старейших в США. Штаб-квартира в Филадельфии, Пенсильвания. Дважды меняло свое название. Публикует газеты и журналы Entomological News, Transactions of the American Entomological Society, и Memoirs of the American Entomological Society.

См. также 
 Список энтомологических журналов

Примечания 

Энтомологические общества
Организации США